Pečírka je české příjmení. Ke známým nositelům patřili:

 Ferdinand Pečírka (1859–1922) – lékař-dermatolog a venerolog, profesor UK, syn Josefa
 Ivan Pečírka (1895–1931) – lékař-chirurg, syn Jaromíra (lékaře)
 Jan Pečírka (1926–1993) – český historik a univerzitní pedagog zaměřující se na dějiny antického Řecka, redaktor dvoudílné vysokoškolské učebnice Dějiny pravěku a starověku (1979)
 Jaromír Pečírka (historik umění) (1891–1966) – historik umění, syn Ferdinanda
 Jaromír Pečírka (lékař) (1864–1933) – vojenský lékař, generál čs. armády, průkopník lyžování a alpinismu, syn Josefa
 Josef Pečírka (1818–1870) – lékař, učitel, spisovatel a překladatel prací pro mládež a populárně naučných textů

Přechýlená forma (Pečírková)
 Marianna Pečírková (1838–1904) – vydavatelka a redaktorka Pečírkova Národního kalendáře, manželka Josefa

Reference